Дирк ван Форест (нидерл. Dirk van Foreest, 3 мая 1862, Харлеммермер — 24 февраля 1956, Остхёйзен, Северная Голландия) — голландский шахматист, мастер, трехкратный неофициальный чемпион Нидерландов (1885, 1886 и 1887 гг.).
В 1893—1896 гг. занимал пост президента .

Старший брат А. ван Фореста.

После Первой Мировой войны активно играл по переписке.

В 1937 году в Буссуме участвовал в сеансе П. П. Кереса. Закончил партию с гроссмейстером вничью.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Харлеммермере
Умершие в Северной Голландии
Шахматисты Нидерландов
Президенты Нидерландского шахматного союза